John Moses Browning (1855–1926) – amerykański konstruktor broni palnej
 John Browning (1933–2003) – amerykański pianista